Rahden ist der Name

 der Stadt Rahden im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen
 einer gleichnamigen Ortschaft dieser Stadt, siehe Rahden (Ortschaft)
 eines alten Adelsgeschlechts, siehe Rahden (Adelsgeschlecht)
 des Dorfes Rahden im Kreis Cuxhaven
 ein deutscher Name der Stadt Aukštadvaris in Litauen

Rahden ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Rahden (1859–1920), kurländischer Landbotenmarschall und Landesbevollmächtigter
 Jenny von Rahden († 1921), deutsche Kunstreiterin, Schriftstellerin und Sängerin
 Till van Rahden (* 1967), Historiker
 Wilhelm von Rahden (1790–1860), deutscher Offizier und Schriftsteller
 Wolfert von Rahden (* 1947), deutscher Linguist, Autor und Redakteur

Siehe auch:
 Rahde
 Raden